Cumana heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Ortslagen:
 Cumaná, Stadt im Bundesstaat Sucre, Venezuela 
 Cumana (La Paz), Ort in La Paz, Bolivien
 Cumana (Kolumbien), Ort in Aguazul, Casanare, Kolumbien
 Point Cumana, Kap und Ortslage von Diego Martin bei Port of Spain, Westküste von Trinidad, Trinidad und Tobago (Point Koomahnah, bekannt aus dem Lied)
 Morne Cabrite, Ortslage an der Ostküste von Trinidad, Trinidad und Tobago
 Puerto Sucre, Hafen von Cumaná, Venezuela
 Ferrovia Cumana, Bahnstrecke in Italien

sowie:
 Cumana (Unternehmen), ein ehemaliger, englischer Hersteller von Computerzubehör 
 Cumana Point, Kap an der Ostküste von Trinidad 
 Cumana Bay (Chaguaramas), Hafenbucht bei Diego Martin, Trinidad
 Cumana Bay (Saint Andrew), Bucht bei Morne Cabrite, an der Ostküste von Trinidad
 Isla Cumana, Insel in La Paz, Bolivien
 Erzbistum Cumaná, katholisches Bistum

Siehe auch:
 Rum and Coca-Cola (Calypso-Lied, 1942)